Cold Lake peut faire référence à plusieurs choses :

Toponymes

Cold Lake, nom anglais du lac Cold en Alberta
 Cold Lake, une ville en Alberta
 Base des Forces canadiennes Cold Lake et  Escadre Cold Lake, une base des Forces canadiennes en Alberta
 Premières Nations de Cold Lake, une bande indienne en Alberta

Musique
 Cold Lake est un album du groupe de heavy metal suisse Celtic Frost.

Homonymie de toponyme